Павилион има више значења:
 Павилион (Њујорк)
 Павилион (Вајоминг)